Kostely svatého Jiří jsou v Praze dva:
 Bazilika svatého Jiří – románský kostel na Pražském hradě, u kterého byl založen nejstarší český klášter
 Kostel svatého Jiří (Hloubětín) – gotický kostel řádu křižovníků s červenou hvězdou

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení